NBL est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 , la ligue de basketball dans plusieurs pays ;
 Neutral Buoyancy Laboratory, le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA ;
 North-British locomotive company limited, une entreprise ferroviaire britannique ;
 Norsk biografisk leksikon, plus plus grande encyclopédie biographique norvégienne ;
 Nuestra Belleza Latina, une émission de télé-réalité américaine.

nbl est un code désignant :
 nbl, le ndébélé du Transvaal, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code